Фторид железа — неорганическое соединение железа с фтором.

Существуют следующие фториды железа:

 Фторид железа(II) FeF2;
 Фторид железа(III) FeF3;
 Фторид железа(II,III) Fe2F5.

Соли железа
Соединения железа по алфавиту